

Patronyme 

 Catherine Wilkin (1945-), actrice australienne ;
 Eloise Wilkin (1904-1987), romancière américaine ;
 Jon Wilkin (1983-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Philippe Remy-Wilkin (1961-), auteur polygraphe belge ;
 Rose Hudson-Wilkin (1961-), prêtresse de l'Église d'Angleterre.

Toponyme 

 Wilkin, rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.